Стурзовка () — село в Глодянском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
Село Стурзовка основано примерно 250 лет назад. Впервые упоминается в 1852 году. Её основателем стал князь Дмитрий Стурдза. Во время службы у Суворова он подсказал, как захватить турецкую крепость «Аккерман». Его план удался. За это ему подарили землю недалеко от г. Бельцы. Он разрешил поселиться переселенцам и основать село, но с условием, что село будет называться его именем, и чтобы в селе было не менее 300 дворов. Поначалу эта местность и носила название Стурдзовка, но по прошествии времени была переименована в Стурзовку.

География 
Село расположено на высоте 141 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Стурзовка проживает 4856 человек (2306 мужчин, 2550 женщин).

Этнический состав села:

Достопримечательности 
 Храм Успения Богородицы;
 Часовня Петра и Павла;
 Памятник советским воинам, погибшим в Великую Отечественную Войну;
 Памятник жителям села, умершим во время голода 1946—1947 гг.

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района